Jan van Boxtel, John Boxtel in Canada genaamd (1930), Nederlands beeldhouwer
 Jan van Boxtel (profvoetballer en wielrenner) (1936-2015), Nederlands profvoetballer en wielrenner